Bocchino – cannello, con o senza filtro, nel quale vengono inseriti sigari o sigarette; per estensione, la parte della sigaretta, o della pipa, che si tiene in bocca
Bocchino – imboccatura degli ottoni
Bocchino – termine volgare per fellatio
Risalto delle armi da fuoco in cui si innesta la baionetta
Nelle armi da fuoco antiche ad avancarica, è la parte decorata posta all'imboccatura del canale per la bacchetta

Persone
Fabrizio Bocchino – politico italiano
Gino Bocchino – musicista jazz italiano
Giorgio Bocchino – schermidore italiano
Italo Bocchino – politico italiano
Riccardo Bocchino – rugbista italiano
Roberto Bocchino – portiere di calcio italiano

Altro 
Bocchino della Brignola – valico della Alpi Liguri
Bocchino  – produttore di una nota grappa

Pagine correlate
Imboccatura